Koukkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stensnäs Krokö, ö, Kymmenedalen, 
 Koukkusaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Koukkusaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Koukkusaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Koukkusaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Koukkusaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar